Der Deutsche Kinderpreis war eine jährliche Auszeichnung, die an Kinder, Erwachsene oder Organisationen verliehen wird, die sich für Kinder einsetzen. Er wurde in mehreren Kategorien vergeben. Seit dem Jahr 2011 wurde der Preis nicht mehr vergeben.

Geschichte 

Die Auszeichnung wurde 2007 erstmals verliehen. Der Deutsche Kinderpreis entstand aufgrund einer gemeinsamen Initiative des Rundfunkbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Hilfsorganisation World Vision Deutschland. Er hat das Motto: „Man muss nicht groß sein, um etwas Großes zu schaffen.“

Im Jahr 2007 wurde der Preis von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), dem Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW) und des Rundfunkbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gestiftet.

Mitwirkende 
Botschafter des Deutschen Kinderpreises ist Wayne Carpendale; Projektpaten des Preises waren 2007 Dirk Bach, Andrea Sawatzki, Sophie Schütt, Claudine Wilde, Birgit Schrowange und Andrea Kiewel. Die Jury setzte sich zusammen aus Bernd Merz, Rundfunkbeauftragter der EKD, Sabine Andresen, Autorin der World Vision Kinderstudie 2007, dem Kinderbuchautor Paul Maar, Jana Fädrich, Kinderbeauftragte, Lothar Krappmann, UN-Ausschuss für Kinderrechte sowie ein(e) Vertreter(in) der Kinder- und Jugendparlamente.

Als Projektpaten für das Jahr 2009/2010 engagierten sich Mariella Ahrens, Marc Bator, Marek Erhardt, Birgit Schrowange, Sophie Schütt, Susanne Uhlen und Ulrike von der Groeben.

Die Preisträger

2009 / 2010 
Kategorie „Kinder bewegen die Welt“: Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Metzingen: Gonzalinho-Kinderprojekt in Brasilien
 Kategorie „Kinder bewegen die Umwelt“: Albert Einstein Gymnasium, Spielpforte Verlag, Neubrandenburg: Projekt Entwicklung eines Umweltspiels
 Kategorie „Kinder bewegen Politik“: Kita Bremen, Betty Gleim Haus, Bremen: Projekt Kinderparlament und Kinderkonferenz
 Kategorie „Kinder bewegen Medien“: sowieso Pressebüro GbR, Berlin: Projekt Kinderreporter bei www.sowieso.de
 Kategorie „Kinder bewegen Kultur“: Lebensweisen e.V., Schortens: Projekt Museum fährt
 Kategorie „Kinder bewegen Unternehmen“: Schule am Oslebshauser Park, Bremen: Projekt Schülerfirma Sonnenschein
Quelle und alle Preisträger:

2008 
Kategorie „Kinder bewegen die Welt“: Berufliche Schule Recycling- und Umwelttechnik Solidarität macht Schule
 Kategorie „Kinder bewegen die Deutschland“: Kulturbrücke Hamburg e.V. Switch – Die kostenlose Kinderweltreise in der eigenen Stadt
 Kategorie „Kinder bewegen Unternehmen“: Gruner + Jahr Kinder- und Familienfreundlichkeit
 Kategorie „Kinder bewegen ihre Stadt“: Frisbee Kinderjury / casablanca gGmbH Kinder gestalten ihr Umfeld
 Kategorie „Kinder bewegen Kultur“: Quartier gGmbH Götterspeise & Suppenkasper
 Ehrenpreis: Nena
Quelle und alle Preisträger:

2007 
 Kategorie Bildung, die stark macht: Integrativer Kindergarten St. Monika, Lüdinghausen, dotiert mit 20.000 Euro
 Kategorie Dasein für den Anderen: Projekt JuKi, Bietigheim-Bissingen und Die Klinik-M@us-Klasse² für Kranke
 Kategorie Kinder helfen Kindern der Welt: Seara e.V., Mainz
 Kategorie Die Kinderstadt: Büro der Kinderbeauftragten der Landeshauptstadt München
 Kategorie Unternehmen für Kinder: Widmann, Singen
 Kategorie Sonderpreis: Aktion „Kinder brauchen uns“, Mülheim a.d. Ruhr
 Kategorie Sonderpreis des Rundfunkbeauftragten der EKD: Kinderzirkus Giovanni, Hannover
 Kategorie Publikumspreis: 500 Km-Lauf für Waisenkinder in Äthiopien, John McGurk, Lotte
 Kategorie Ehrenpreis: Sir Simon Rattle, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, für sein Engagement für das Education-Programm ZUKUNFT@BPHIL.
Quelle und alle Preisträger:

Weblinks 
 Webseite des Preises

Einzelnachweise 

Auszeichnung für Soziales Engagement
Geschichte der Kindheit (Deutschland)
World Vision International
Erstverleihung 2007
Kindheit und Gesellschaft